Comandini ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Comandini (1898–1987), US-amerikanische Drehbuchautorin
 Pete Comandini (1941–1997), US-amerikanischer Techniker und Filmrestaurator-Pionier
 Stefano Comandini (* 1968), italienischer Automobilrennfahrer
 Gianni Comandini (* 1977), italienischer Fußballspieler